Guerreiro Coração é o sexto álbum de Emílio Santiago, lançado pela gravadora Philips, em 1980. Foi gravado ao vivo na Barra da Tijuca.

Faixas 

Álbuns de 1980
Álbuns de música popular brasileira
Álbuns de Emílio Santiago
Álbuns em língua portuguesa